DRX steht für:
 Devon Rex (WCF-Code), russische Hauskatzenrasse
 Discontinuous Reception, Mobilfunk-Empfangsverfahren zur Batterieschonung
 Deutsche Rallycross-Meisterschaft

Abkürzung